Esistono più persone di nome David Wayne:

David Wayne (1914-1995), attore statunitense
David Wayne (1958-2005), cantante dei Metal Church